Svenzea är ett släkte av svampdjur. Svenzea ingår i familjen Dictyonellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Svenzea